Der Borbach ist ein 2,8 Kilometer langer, orographisch linker Nebenfluss der Ennepe in Radevormwald.

Lage und Topografie 
Der Bach entspringt auf 370 Meter ü. NN nördlich der Radevormwalder Ortschaft Feldmannshaus wenige hundert Meter nördlich der Wasserscheide der Flusssysteme zwischen der Wupper und der Ennepe. Er fließt in nördliche Richtung an dem Ort Studberg vorbei, unterquert die Kreisstraße 10 und passiert die Hofschaften Winklenburg, Neuenhaus und Siepen.

An der Einmündung des Finkensiepens wechselt der Borbach auf Breckerfelder Stadtgebiet und fließt an den Orten Beck, Braake und Nadelsheide vorbei. Bei der Hofschaft Böckel mündet der Borbach auf 311 Meter ü. NN in dem Borbach-Vorbecken der Ennepetalsperre.

Einzelnachweise 

Gewässer in Radevormwald
Gewässer im Ennepe-Ruhr-Kreis
Geographie (Breckerfeld)